

Toponyme 

 Caria, ancienne province du Sud-Ouest de l’Asie mineure ;
 Caria, paroisse civile portugaise du district de Castelo Branco ;
 Caria,  paroisse civile portugaise du district de Viseu;
 Carìa - fraction de Drapia, dans la province de Vibo Valentia en région Calabre en Italie.

Autres 

 Caria, nom du termite en créole réunionnais ;
 Caria, genre de papillons de la famille des Riodinidae.